* Джек-потрошитель () — псевдоним, присвоенный так и оставшемуся неизвестным серийному убийце (или убийцам), который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года.

Фильмы с таким названием:
 Джек-потрошитель (фильм, 1959) () — британский фильм 1959 года режиссёров Монти Бермана и Роберта Бейкера.
 Джек-потрошитель (фильм, 1976) (, ) — фильм ужасов 1976 года совместного производства ФРГ и Швейцарии режиссёра Хесуса Франко.
 Джек-потрошитель (фильм, 1988) () — телефильм 1988 года режиссёра Дэвида Уискеса совместного производства Великобритании и США. См. также 
 Потрошитель
 Спальня Джека-потрошителя